Borotín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Borotín (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Borotín (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), Okres Tábor, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar